Довгий Олексій Володимирович — український футболіст.
 Довгий Олексій Прокопович — український письменник.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок